Palais de la Bourse (Lyon)
Palais de la Bourse (Marseille)
Palais de la Bourse (Nantes)